(né en 1954), nationaliste albanais ;
  (né en 1994), footballeur macédonien ;
  (né en 1979), joueur puis entraîneur de football albanais ;
  (né en 1979), footballeur macédonien ;
 Muhamed Demiri (né en 1985), footballeur macédonien :
 Mikel Demiri (né en 2000), coureur cycliste albanais.